321-я стрелковая дивизия — общевойсковое соединение РККА ВС Союза ССР, в Великой Отечественной войне:
 321-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году в Крымской АССР, из крымских татар, дезертировала в середине октября 1941 года в районе Пересыпи
 321-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году, с 19 марта 1943 года переименована в 82-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
 321-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1944 году

Примечания